Tecnologia: Briz-M o Proton KM; fase impulsora dels coets Proton
 Biografies:
 Òscar Briz, cantant i guitarrista valencià
 Francesc Pelagi Briz i Fernàndez, editor i folklorista